Thöny ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Thöny (* 1968), Bündner Politiker und Kirchenratspräsident
 Anni Thöny (* 1911), Schweizer Journalistin
 Barbara Thöny (* 1975), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Eduard Thöny (1866–1950), österreichischer Karikaturist
 Eva-Maria Lerchenberg-Thöny (* 1957), österreichische Choreographin, Autorin, Regisseurin und Filmemacherin
 Gian-Andrea Thöny (* 1992), Schweizer Eishockeyspieler
 Wilhelm Thöny (1888–1949), österreichischer Maler

Siehe auch:
 Thöni